Das Dry Blackthorn Cider Masters 1987, kurz Blackthorn Masters, war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes Dartsturnier, das am 3. Februar 1987 in der Queen Elizabeth Hall in Oldham (Lancashire) ausgetragen wurde.

Turnierplan

Weblinks 
 Dry Blackthorn Cider Masters 1987. In: mastercaller.com, abgerufen am 22. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1987
Dartveranstaltung 1987